F6

 Грумман F6F «Хеллкэт» — лучший палубный истребитель США периода Второй мировой войны
 Nikon F6 — профессиональная фотокамера

F-6

 Дуглас F-6 «Скайрэй» — американский палубный истребитель 1950—1960-х годов
 Шэньян F-6 — экспортное обозначение китайского истребителя Шэньян J-6

См. также 
 функциональная клавиша (en: function key) на компьютерной клавиатуре